Микола Ілін (1984—2020) — громадянин Естонії. Військовий медик, брав участь в російсько-українській війні.

Ілін-Голуб-Тьорюр-Арита — невеликий острів в Оленьоцькій затоці моря Лаптєвих. Територіально відноситься до Якутії.
 Ілін — річка в Краснодарському краї; притока Супса.
 Ілін-Юрях — річка в Якутії; права притока Россохи.

Ілін — острів поблизу Міндоро.

Див. також 
 Ільїн